Залізнична лінія № 1 Варшава-Західна – Катовіце – електрифікована залізнична лінія з двоколійним шляхом довжиною 316 066 км. У 1845–1847  відкрито частину Варшава-Західна – Домброва-Гурнича Зомбковіце (Варшаво-Віденьська залізниця), А 1859 року частину Домброва-Гурнича Зомбковіце – Катовіце.

Технічна характеристика 
На лінії знаходиться 32 залізничні станції та 43 залізничні зупинні пункти.

Примітки

Посилання 

 Informacje o Linii Kolejowej nr 1 na stronie SISKOM 

Залізничні лінії Польщі